Стронціцький Богдан Едуардович (*13 січня 1968, Львів) — український футболіст.
 Олег Стронціцький — футбольний тренер, клуб «Інгулець».